Marian Grabowski (1864–1930) – polski entomolog amator, pułkownik lekarz Wojska Polskiego. 
 Marian Grabowski (1897–1942) – polski samorządowiec, ofiara KL Auschwitz.